

См. также 
 
 Интерактивное библейское генеалогическое дерево (1100+ человек)

Примечания 

Библейская генеалогия
Генеалогия
Книга Бытия